Шеније може да се односи на:

 Шеније (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез
 Шеније (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Шеније Шанже, насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара